Klubi Sportiv Teuta Durrës este un club de fotbal din Durrës, Albania fondat în anul 1920.

Palmares 

 Kategoria Superiore 2 (1993-94, 2020/21)

 Liga secundă 2 (1959, 1961)

 Cupa Albaniei 3 (1994-95, 1999-00, 2004-05)

KS Teuta în Europa 
 TR = Tur preliminar
 R1 = Runda 1
 R2 = Runda 2

Referințe

t
t